Galambos Zoltán (1894–1973) komáromi református lelkipásztor
Galambos Zoltán (1966) rendező, színházigazgató, a Körúti Színház megalapítója
Galambos Zoltán (1967) zenész (billentyűs, vokál), zeneszerző, hangszerelő, zenepedagógus, producer és hangmérnök
Galambos Zoltán (?) gitáros

Jegyzetek